Åssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Åssjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (60 ha)
Åssjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (1,05 km²)
Östra Åssjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,9 ha)
Åssjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (15,1 ha)
Nörder-Åssjön, sjö i Åre kommun,  (35,3 ha)
Sönner-Åssjön, sjö i Åre kommun,  (22,7 ha)
Åssjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (26,4 ha)
Åssjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (85,3 ha)
 Åssjön, Storsjön – en vik av Storsjön i Östersunds kommun

Se även
Slädaviken och Åssjön, småort på Alnön, 
Åsasjön
Harjujärvi
Åstjärn
Åsgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn